Евсевьево — название нескольких населённых пунктов:
 Евсевьево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Евсевьево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.